Ирландия, как самостоятельное государство, впервые выступила на Олимпиаде в 1924 году, на летних Олимпийских играх в Париже. На Олимпиадах, проходивших с 1896 по 1920 год, Ирландия выступала как часть объединённой команды Великобритании и Ирландии. Ирландцы пытались послать самостоятельную команду ещё на Игры 1906 года, но им в этом помешал принц Георг. И только после того, как в 1922 году бо́льшая часть страны получила независимость, ирландцы смогли послать на Игры 1924 года самостоятельную команду, которая выступала там под именем Ирландское Свободное государство. Всего ирландцы приняли участие в 21 летних и 7 зимних Олимпийских играх.

За время выступления на Олимпийских играх в качестве самостоятельной команды ирландские спортсмены завоевали 31 медаль: 9 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых. Все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх. Практически все медали были завоёваны в лёгкой атлетике, боксе и плавании.

Медалисты 
Эта таблица не включает медали, завоёванные ирландскими спортсменами в составе объединённой команды Великобритании и Ирландии.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Ирландии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Ирландия на официальном сайте Олимпийского движения